En Pologne, Stary Dwór peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Stary Dwór, village du powiat de Wołów
 Stary Dwór, village du powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Poméranie
 Stary Dwór, village du powiat de Kwidzyn
 Stary Dwór, village du powiat de Sztum
 Stary Dwór, village de la gmina de Chmielno
 Stary Dwór, village de la gmina de Somonino

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stary Dwór, village de la gmina de Dobre Miasto
 Stary Dwór, village de la gmina de Stawiguda 
dans d'autres voïvodies
 Stary Dwór, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Stary Dwór, village de la voïvodie de Lubusz
 Stary Dwór, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stary Dwór, village de la voïvodie de Łódź
 Stary Dwór, village de la voïvodie de Mazovie
 Stary Dwór, village de la voïvodie de Podlachie